Pegnitz (fiume), fiume della Germania meridionale
 Pegnitz (città), la città dove si trova la sorgente del fiume